Sycamore bezeichnet

 verschiedene Baumarten aus der Familie der Platanengewächse, die in Nordamerika heimisch sind
 in erster Linie die Amerikanische Platane
 die Kalifornische Platane als Kalifornien-Sycamore
 Platanus wrightii als Arizona-Sycamore
 aber auch der Berg-Ahorn als Ahorn-Sycamore

Der Name kommt von der biblischen Maulbeer-Feige, die auch als Sykomore bezeichnet wird.
 den britischen leichten Hubschrauber Bristol Sycamore
 Sycamore (Schiff), Trainingsschiff der Royal Australian Navy
 Sycamore (Prozessor), den von Google entwickelten Prozessor eines Quantencomputers

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sycamore (Alabama)
 Sycamore (Arizona)
 Sycamore (Arkansas)
 Sycamore (Delaware)
 Sycamore (Florida)
 Sycamore (Georgia)
 Sycamore (Illinois)
 Sycamore (Indiana)
 Sycamore (Kalifornien)
 Sycamore (Kansas)
 Sycamore (Kentucky)
 Sycamore (Missouri)
 Sycamore (Ohio)
 Sycamore (Oklahoma)
 Sycamore (Pennsylvania)
 Sycamore (South Carolina)
 Sycamore (Tennessee)
 Sycamore (Virginia)
 Sycamore (Calhoun County, West Virginia)
 Sycamore (Logan County, West Virginia)
 Sycamore Acres (Maryland)
 Sycamore Bend Farm (Arkansas)
 Sycamore Creek (Maryland)
 Sycamore Crossroads (Virginia)
 Sycamore Flat (Kalifornien)
 Sycamore Flat (Kentucky)
 Sycamore Ford (Indiana)
 Sycamore Gardens (Delaware)
 Sycamore Hills (Missouri)
 Sycamore Mills (Pennsylvania)
 Sycamore Springs (Kalifornien)
 Sycamore Swamp (Tennessee)
 Sycamore Valley (Ohio)
 Sycamore Valley (Tennessee)

Sonstiges:
 Sycamore (Schiff), ein Mehrzweck-Trainingsschiff der Royal Australian Navy